Лабиканская дорога () — античная римская дорога, соединявшая Рим с юго-востоком Италии.

Она начиналась в Риме у монументальных Эсквилинских ворот () и вела сначала до Тускула, затем была продолжена до города Лабик (, современный город Монте-Компатри). На Лабиканской дороге находился мавзолей Елены, матери императора Константина Великого.

На пятой миле дороги похоронен римский император Дидий Юлиан, правивший всего 66 дней.

Современная Via Labicana в Риме начинается у Колизея и заканчивается на пересечении с Via Merulana (ит.).

Л